Mireille Hartuch
Mireille Mathieu
Mireille Enos
594 Mireille

Desambiguação